Джон де Моубрей () — имя нескольких аристократов из рода Моубреев:

 Джон (I) де Моубрей (4 сентября 1286 — 23 марта 1322) — 2-й барон Моубрей с 1297, сын Роджера (III) де Моубрея, 1-го барона Моубрея
 Джон (II) де Моубрей (29 ноября 1310 — 4 октября 1361) — 3-й барон Моубрей с 1327, сын Джона (I) де Моубрея, 2-го барона Моубрея
 Джон (III) де Моубрей (25 июнь 1340—1368) — 4-й барон Моубрей с 1361, барон Сегрейв (по праву жены) с 1353, сын Джона (II) де Моубрея, 3-го барона Моубрея
 Джон (IV) де Моубрей (3 августа 1365—1380) — 6-й барон Сегрейв ранее 1368, 5-й барон Моубрей с 1361, 1-й граф Ноттингем с 1377, сын предыдущего, сын Джона (III) де Моубрея, 3-го барона Моубрея
 Джон (V) Моубрей (1392 — 19 октября 1432) — 5-й граф Норфолк и 3-й граф Ноттингем, 8-й барон Моубрей и 9-й барон Сегрейв, граф Маршал с 1405, 2-й герцог Норфолк с 1425, сын Томаса (I) де Моубрея, 1-го герцога Норфолка
 Джон (VI) Моубрей (12 сентября 1415 — 6 ноября 1461) — 3-й герцог Норфолк, 6-й граф Норфолк, 4-й граф Ноттингем, 9-й барон Моубрей, 10-й барон Сегрейв и граф Маршал с 1432, сын Джона (IV) де Моубрея, 2-го герцога Норфолка
 Джон (VII) Моубрей (18 октября 1444 — 16/17 января 1476) — 1-й граф Суррей с 1451, 4-й герцог Норфолк, 7-й граф Норфолк, 5-й граф Ноттингем, 10-й барон Моубрей, 11-й барон Сегрейв и граф Маршал с 1461, сын Джона (VI) де Моубрея, 3-го герцога Норфолка